Doby ist der Familienname folgender Personen:

 Jenő Doby (1834–1907), ungarischer Grafiker, Kupferstecher, Radierer, Maler und Biochemiker
 Larry Doby (1923–2003), US-amerikanischer Baseballspieler

Siehe auch:
 Dobi
 Dobie